O Rali Dakar de 2019 foi a 41ª edição do evento e o décimo primeiro ano consecutivo em que o evento foi realizado na América do Sul. O evento começou em Lima, Peru, no dia 6 de janeiro, e terminou no dia 17 de janeiro, após 10 etapas de competição.

O catare Nasser Al-Attiyah venceu seu terceiro Dakar na divisão de carros da Toyota, tornando-se a segunda pessoa a vencer o Rally Dakar com três fabricantes de veículos diferentes (outras vitórias vieram com a Volkswagen em 2011 e a Mini em 2015). Na divisão Bicicletas, Toby Price, da Austrália, venceu seu segundo Rali Dakar, apesar de ter tido um pulso fraturado durante o evento. A equipe Kamaz de Eduard Nikolaev, Evgenii Iakovlev e Vladimir Rybakov conquistou seu terceiro título consecutivo na divisão Camiões.

Número de entradas

Estapas
Distância de acordo com o sítio oficial.

Bicicletas, quadriciclos e carros

Camiões e Utilitários

Resultados por etapas

Bicicletas

Quadriciclos

Carros

Utilitários

Camiões

Classificação final

Bicicletas

Carros

Quadriciclos

Camiões

Utilitários

Lista de entradas

Bicicletas

Carros

Quadriciclos

Camiões

Utilitários

2019
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar